Slivnica  je lahko:
 naselje:
 Slivnica pri Celju - občina Šentjur
 Slivnica pri Mariboru - občina Hoče - Slivnica
 Spodnja Slivnica - občina Grosuplje
 Podslivnica - občina Cerknica
 Slivnica, Dimitrovgrad (Srbija)
 Slivnica, Vranje (Srbija)
 Slivnica, Posedarje (Hrvaška)
 Slivnica (Bolgarija)
 občina:
 občina Hoče - Slivnica

 vzpetina/gora
 Velika Slivnica (tudi samo Slivnica), Cerknica

 potok:
 Slivnica, levi pritok Velke